Макатеа:

 Макатеа (остров) — остров в архипелаге Туамоту во Французской Полинезии.
 Макатеа (геология) — то же, что и поднятый атолл.